Бацање кладива у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 5. и 7. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинга 2015. одбранила је Анита Влодарчик из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовала је 32 атлетичарка из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="5" | Анита Влодарчик 
| rowspan="5" | 
| 82,29
| Рио де Жанеиро, Бразил
| 15. август 2016.
|-
|  Светски рекорд
| 82,98
| Варшава, Пољска
| 28. август 2016.
|-
|  Рекорд светских првенстава
| 80,85
| Пекинг, Кина
| 27. август 2015.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| 82,87
| Cetniewo, Пољска
| 29. јул 2017.
|-
| Европски рекорд
| 82,98
| Варшава, Пољска
| 28. август 2016.
|-
| Северноамерички рекорд
| Гвен Бери 
| 
| 76,77
| Оксфорд САД
| 6 мај 2017.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Џенифер Далгрен || 
| 76,77
| Буенос Ајрес Аргентина
| 10 април 2010.
|-
| Афрички рекорд 
| Ејми Сене || 
| 64,87
| Форбах, Француска
| 25. мај 2014.
|-
| Азијски рекорд
| Ванг Џенг || 
| 77,68| Ченгду, Кина
| 27. март 2014.
|-
| Океанијски рекорд| Бронвин Иглс || 
| 71,12| Аделејд, Аустралија
| 6. фебруар 2003.
|}

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године у 10:35 (1) и 12:05 (2) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 71,50 метра (КВ), коју су испуниле 9 такмичарке, а још 3 се пласирале према постигнутом резултату (кв'''),,.

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном